Бърз влак (абревиатура: БВ) е категория пътнически влак, поддържана и експлоатирана от „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД.

Информация 
Бързите влакове на БДЖ са удобни влакове за разстояния от поне 200 километра. Те са и предпочитани от пътниците, тъй като спират само на по-големите жп гари, което от своя страна допринася за по-бързото придвижване от точка А до точка Б по маршрута им.

Традиционно бързите влакове на БДЖ возят самостоятелни вагони, скачени един за друг, теглени от локомотив. Вагоните биват купейни и/или безкупейни. Определени бързи влакове са съставени и от двувагонни дизелови мотриси Siemens Desiro – Серия 10, тривагонни електрически мотриси Siemens Desiro – серия 30 или четиривагонни електрически мотриси Siemens Desiro – серия 31.

Наличност през 2011 година 

През 2011 г. в България се движат общо 74 бързи влака на БДЖ, в което число не влизат международните бързи влакове на БДЖ, които се движат във вътрешно съобщение.

Ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, подкрепено от Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технология на Република България, стартира през есента на 2011 г. реформа в държавните железници, с която се цели увеличаване на приходите, намаляване на оперативните загуби и започване на погасяване на сумите по заемите и дълговете на компанията към кредитори, с което се поставя дългоочакваното начало на плана за преструктуриране на българските железници, което да изведе „Холдинг БДЖ“ ЕАД от кризата, в която се намира и да избегне фалит. Предприетите реформи предизвикват и най-голямата национална железопътна стачка сред служителите в системата, които блокират движението на влаковете по 8 часа на ден в продължение на 23 дни.

Част от предприетите мерки са опит за приватизация на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, продажба на неоперативни активи (желязо, стари вагони и други), съкращаване на персонал, увеличение на цените на билетите и спирането на 150 влака от движение.

Бързите влакове през 2011 година се движат със следните номера: 1621, 1622, 1624, 1625, 1627, 1640, 1641, 1650, 1651, 1671, 1672, 2612, 2613, 2614, 2615, 2626, 2627, 2636, 2637, 2654, 2655, 3621, 3622, 3636, 3637, 3660, 3661, 4611, 4612, 4627, 4640, 4641, 4646, 4647, 5610, 5611, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7630, 7631, 8610, 8612, 8613, 8615, 8626, 8627, 8636, 8637, 8660, 8661, 8686, 8687, 9620, 9621, 9622, 9623, 9636, 9637.

Наличност през 2012 година 
С влизането на новия график за движение на влакове (ГДВ) за 2012 година става ясно, че броят на редуцираните влакове е 138, сред които 12 бързи влака са отменени изцяло, а други 2 са частично отменени в по-голямата част от маршрута си. Това са бързите влакове с номера 2636/2637 по маршрута Кардам-София-Кардам. През 2012 година тези два бързи влака се движат само в участъка Добрич-Повеляново-Добрич.

С влизането в сила на ГДВ 2012 се назначават и 3 нови бързи влака. Общият брой на бързите влакове на БДЖ, движещи се през 2012 година, е 65.

 Списък на бързите влакове на БДЖ за 2012 г.

Забележка*: Субсидията е разпределена на влаккилометър.

 Списък на отменените бързи влакове на БДЖ за 2012 година

Наличност през 2013 г. 
През 2013 г., съгласно ГДВ 2013, се движат по железопътната мрежа на България общо 68 бързи влака на БДЖ (в това число не влизат международните бързи влакове на БДЖ, които се движат във вътрешно съобщение и бързите влакове със задължителна резервация), от които:

 64 редовни (всекидневни) с номера: 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1640, 1641, 2612, 2613, 2614, 2615, 2626, 2627, 2636, 2637, 2654, 2655, 3621, 3622, 3623, 3624, 4611, 4612, 4640, 4641, 5610, 5611, 5620, 5621, 5623, 5624, 5626, 5627, 6620, 6621, 6622, 6623, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7630, 7631, 8601, 8602, 8610, 8613, 8626, 8627, 8636, 8637, 8640, 8641, 9620, 9621, 9622, 9623, 9646 и 9647;

 4 сезонни (летни) с номера: 3636 и 3637 по маршрута София – Варна – София през Карлово и 8686 и 8687 по маршрута София – Бургас – София през Пловдив.

С влизането на новия График за движение на влаковете за 2013 година БВЗР „Пловдив“ и БВЗР „Диана“ са прекатегоризирани в обикновени бързи влакове.

Наличност през 2018 г.

Международни бързи влакове във вътрешно съобщение 

Международните бързи влакове (МБВ) на БДЖ са стандартни бързи влакове, но със спирки или крайни дестинации в чужбина. Определени МБВ на БДЖ се движат като стандартни бързи влакове във вътрешно съобщение, т.е. цените и условията на пътуването с МБВ се еднакви с тези при пътуване с обикновен бърз влак, докато не напуснат вътрешното съобщение (преминат гранична гара).

Вижте също 
 Международен бърз влак на БДЖ
 Бърз влак със задължителна резервация на БДЖ
 Пътнически влак на БДЖ
 Крайградски пътнически влак на БДЖ
 Други влакове на БДЖ

Външни препратки 
 Разписание на БДЖ 
 Интернет сайт на БДЖ

Източници 

Влакове на БДЖ